Герб муниципального образования «Пско́вский район» Псковской области Российской Федерации.

Герб утверждён решением Собрания депутатов Псковского района № 15 от 4 апреля 2001 года.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационным номером 702.

Описание герба 
«В лазоревом (синем, голубом) поле на зелёной земле, идущий золотой барс с черными пятнами, черным кончиком носа, золотыми языком, зубами и кистью на хвосте; во главе, выходящая из серебряного облака десница (раскрытая длань); щит имеет золотое о пяти концах титло (турнирный воротник) обременённое двумя лазоревыми рыбами».

Обоснование символики 

За основу герба муниципального образования «Псковский район» взят исторический герб города Пскова Псковского Наместничества, утверждённый 28 мая 1781 года.

При составлении герба муниципального образования «Псковский район» в герб города Пскова добавлено сферическое изображение земли, говорящее о том, что район является «зелёным поясом» города, а титло (турнирный воротник) — геральдическая фигура означающая, что район неразрывно связан с городом Псковом.

Рыба-снеток показывает основное богатство Псковского озера.

Зелёный цвет в гербе символизирует природу района. Зелёный цвет также символ плодородия, надежды и здоровья. Золото символ высшей ценности, величия, прочности, силы, великодушия. Серебро — символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества. Голубой цвет в геральдике — символ красоты, безупречности, возвышенных устремлений, добродетели.

Герб разработан при содействии Союза геральдистов России.

Авторы герба: идея — Константин Мочёнов (Химки), Виктор Саханенок (Псков), Галина Игнатьева (Псков); художник — Роберт Маланичев (Москва); компьютерный дизайн — Сергей Исаев (Москва).

См. также 
 Гербы районов Псковской области
 Флаг Псковского района

Примечания

Литература 
 Винклер П. П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи, внесённые в Полное собрание законов с 1649 по 1900 г. — , 1990.
 Соболева Н. А. и др.  Гербы городов России. Альбом-справочник — М.: Профиздат — «Отечество», 1998. С.190. ил.
 Сперансов Н. Н. Земельные гербы России XII—XIX вв. — , Советская Россия, 1974. — 200 с.
 Мочёнов К., Коржик Ю. «Гербы современной России». Гербы областей, районов, городов, поселков и сел внесённые в ГГР РФ, разработанные при участии Союза геральдистов России с 1992 по 2004 гг. / Справочник. — М.: Гербы и флаги, 2005. — 296 с., ил. ISBN 5-7034-0184-4
 Рево О. Гербы городов Псковской губернии// Наука и жизнь. — 1978 — № 4
 Борисов И. В., Е. Н. Козина  Геральдика России. — М.: АСТ; Астрель, 2005. — 423 с., с. 119—128: ил. ISBN 5-17-030039-5,

Гербы Псковской области
Гербы районов России
Гербы с изображением руки
Гербы с изображением барса
Гербы с изображением рыбы